

 , né en 1959, chef d’état-major de l'Armée de terre britannique depuis 2014.
 Nick Carter, né en 1980, chanteur des Backstreet Boys.
 Nick Carter, un cycliste néo-zélandais.
 Nick Carter, un joueur de tennis américain.
 Nick Carter est le surnom du rappeur MURS.
 Nick Clarence Carter (1918—1989), un ancien joueur de tennis américain.
 Nick Carter, un pseudonyme sous lequel, dans les années 1960 et 1970, plusieurs auteurs publient des romans d'espionnage dont le héros est inspiré du détective fictif du même nom.

Personnage de fiction 
Nick Carter est un personnage de détective privé, créé par John R. Coryell dans les années 1890, qui a inspiré de nombreuses œuvres de fiction.

Cinéma 
 Nick Carter, le roi des détectives, une série française de six courts-métrages de Victorin Jasset sortis entre septembre et novembre 1908
 , un film américain de Jacques Tourneur sorti en 1939
 Nick Carter va tout casser, un film franco-italien de Henri Decoin sorti en 1964
 Nick Carter et le trèfle rouge, un film franco-italien de Jean-Paul Savignac sorti en 1965
 , un film américain de Paul Krasny sorti en 1972

Radio 
 Les exploits de Nick Carter, une série radiophonique diffusée sur Radio Inter dans les années 1960

Théâtre 
 Nick Carter, pièce en 5 actes et 8 tableaux d'Alexandre Bisson et Guillaume Livet sortie en 1909

Bande-dessinée 
  est un héros de bande-dessinée créé par Bonvi et Guido De Maria en 1972, parodie du personnage de John R. Coryell